Галлима́р ():

Персоналии 
 Галлимар, Гастон (1881—1975) — французский издатель.
 Галлимар, Жак Леон (Jacques Léon Gallimard, 1825—1908) — французский генерал.
 Галлимар, Поль (1850—1929) —  французский коллекционер книг и картин.

Другое 
 «Галлимар» — французское издательство, основанное Гастоном Галлимаром (1911).
 «Découvertes Gallimard» (буквально — «Открытия Галлимар») — серия издательства «Галлимар» (1986).
 Улица Галлимара (rue Gaston-Gallimard) — парижская улица 7-го округа (2011).